Орден Ви́таутаса Великого () — высшая государственная награда Литовской Республики.

Орден был учреждён в 1930 году для награждения литовских и иностранных граждан за особые заслуги перед Литовским государством.

Орден Витаутаса Великого имеет пять основных степеней, одну специальную степень и медаль ордена.

Собственно высшей государственной наградой Литовской Республики является Орден Витаутаса Великого с золотой цепью.

История 
Учреждён в 1930 году как высшая награда Литовской Республики. Назван в честь великого князя литовского Витовта, память 500 летия со дня смерти которого отмечалась в 1930 году.

Третий по времени учреждения орден Литвы.

Автор рисунка ордена — художник Йонас Бурба.

Отменён в 1940 году после включения Литовской Республики в состав СССР.

Орден восстановлен после выхода Литвы из состава СССР на основании Закона Литовской Республики «Об орденах, медалях и других знаках отличия» № I-1799 от 12 сентября 1991 года.

Положение о награде

Описание

Степени ордена Витаутаса Великого

Элементы художественного оформления знака ордена, цепи и звезды

Знаки ордена

Литература 
 Astikas, A. (1993) Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918—1940, Vilnius: Mintis.
 Kavaliauskas V. Už nuopelnus Lietuvai

Примечания

Ссылки 
 Государственные ордена, медали и др. на странице президента Литовской Республики  
 Закон Литовской Республики «О Государственных наградах» Nr. IX-957 от 18 июня 2002 года  (действующий) 
 Орден Витаутаса Великого на странице Национального музея Литвы

См. также 

 Медаль ордена Витаутаса Великого
 Награды Литвы